Ти́хая — река в Ростовской области России, правый приток Дона. Длина 76 км. Площадь бассейна составляет 1370 км².

Название 
От названия реки получили своё название следующие объекты: село Тихая Журавка (первая часть названия), хутор Нижнетиховский.

Течение 

Река берёт начало на северном склоне Донской гряды, у трассы М4 «Дон», к северу от хутора Нагибина Чертковского района Ростовской области. Вначале течёт на восток. Ниже хутора Верхняковского поворачивает на востоко-юго-восток. Затем ниже хутора Меловатского поворачивает на востоко-северо-восток. Перед устьем разбивается на несколько рукавов. Впадает в реку Дон с правой стороны, в 888 км от её устья, к востоко-северо-востоку от хутора Нижнетиховского Верхнедонского района Ростовской области.

Река протекает по территории Чертковского и Верхнедонского районов Ростовской области.

История 
Река упоминается в «Глава III. Воды» Статистического описания земли Донских Казаков, составленного в 1822—1832 годах: «а) Собственно в Дон впадающие суть: С правой стороны: 13) Тихая».

Бассейн 
 Тихая
 б. Сухая Андреевская (Сухая) — (лв)
 б. Каменный Лог (Каменная) — (лв)
 б. Калмыкова (Калмыковская) — (лв)
 б. Мрыховская — (лв)

Населённые пункты 
 с. Тихая Журавка
 х. Верхняковский
 х. Павловский
 х. Назаровский
 станица Мешковская
 х. Меловатский
 х. Бирюковский
 х. Батальщиковский
 х. Громчанский
 х. Мещеряковский
 х. Нижнетиховский

См. также 
 Реки Ростовской области

Примечания 

Притоки Дона
Реки Ростовской области
Реки Чертковского района
Реки Верхнедонского района